Сиеннесий II () — царь Киликии в начале V века до н. э.

По замечанию исследователей, в том числе востоковеда И. М. Дьяконова, «Сиеннесий» означало родовое имя или же титул царей Киликии (ассирийское Хилакку), превратившейся к началу VI века до н. э. в крупное государство, возможно, включавшему в себя ряд бывших территорий таких неохетских царств как Табал, Куэ.

По свидетельству Геродота, дочь Сиеннесия вышла замуж за , сына Мавсола, из Карии, принявшего участие в совместном с греками выступлении против персов во время Ионийского восстания в начале V века до н. э.

По предположению некоторых исследователей, возможно, именно этот киликийский царь, обозначенный «отцом истории» как сын Оромедонта, был одним из командиров персидского флота во время похода Ксеркса I в Элладу в 480—479 годах до н. э.

Литература 
Первичные источники
 Геродот. История (V.118, VII.98)

 Исследования
 Дьяконов И. М. История Мидии от древнейших времен до конца IV века до н. э. — М., 1956. С. 320.
 Дьяконов И. М. Малая Азия и Армения около 600 г. до н. э. и северные походы вавилонских царей // Вестник Древней истории. 1981. № 2 (156). С. 47.
 Геродот. История. Пер. с греческого и комм. Г. А. Стратановского. — М., 2004. С. 621. — ISBN 9785948481814, 5948481816.
 

Цари Киликии
Правители Азии V века до н. э.
Флотоводцы Ахеменидов
Флотоводцы V века до н. э.